Horna pueda referirse a las localidades españolas de:
 Horna (Albacete), localidad del municipio de Chinchilla de Montearagón en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha).
 Horna (Burgos), localidad del norte de la provincia de Burgos (Castilla y León).
 Horna (Cantabria), localidad del municipio de Ribamontán al Monte (Cantabria).
 Horna de Ebro, localidad del municipio de Campoo de Enmedio (Cantabria).
 Horna (Guadalajara), localidad del municipio de Sigüenza en la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha).